William Hunt peut désigner :
  ;
 William H. Hunt (1823-1884), homme politique américain ;
 William Morris Hunt (1824-1879), peintre américain ;
 William Holman Hunt (1827-1910), peintre britannique ;
  (1857-1949), juge américain et gouverneur ;
  (1929-), financier américain, frère cadet de Nelson Bunker Hunt.